Державні діячі:

Іоанн III († 968) — неаполітанський дука
 Іоанн III († 1008) — герцог Гаетанський
 Іоанн III († 1069) — герцог Амальфійський
 Іоанн III (1321—1362) — імператор Трапезунда
 Іоанн III Дука Ватац (1192—1254) — імператор Нікейської імперії з 1221 до 1254 року.

Релігійні діячі:
 Іоанн III († 574) — Папа Римський
 Іоанн III († 1091) — митрополит київський
 Іоанн III Схоластик († 577) — християнський святий, константинопольський патріарх